Рубрика (интернет-издание) — украинское информационное агентство, интернет-издание. На сайте две языкове версии – украинская и русская. Основная тематика — политика, общественные проблемы, гражданское общество и городская жизнь.
 Рубрика — подразделы произведения, издания.

См. также 
 Рубрикация — система взаимосвязанных и соподчинённых заголовков издания, выражающих взаимосвязь и соподчинённость возглавляемых ими рубрик (подразделов произведения, издания).